Se även: Keijō

Keijo är ett finländskt mansnamn. I Finland var det populärt från 1930-talet till 1960-talet. Möjligen är det en finsk form av namnet Alf (keiju=alv).

Kända personer med namnet Keijo 
 Keijo Korhonen, finländsk backhoppare.
 Keijo Korhonen, finländsk politiker.
 Keijo Liimatainen, svensk journalist.
 Keijo Liinamaa, finländsk politiker. 
 Keijo Parkkinen, finländsk orienterare. 
 Keijo Petäjä, finländsk arkitekt.
 Keijo "Keke" Rosberg, finländsk racerförare. 
 Keijo J. Salmela, svensk skådespelare. 
 Keijo Virtanen, finländsk historiker. 

Finska mansnamn